Сацький Олександр Степанович — радянський і український кінодраматург
 Сацький Віталій Антонович— український підприємець
 Сацький Павло Вікторович — український історик та правознавець